Surat kan syfta på följande platser:

Australien 
1 Surat (ort i Australien), Queensland, Maranoa,

Frankrike 
2 Surat, Puy-de-Dôme, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Indien 
3 Surat, stad, Gujarat, Sūrat, 
4 Sūrat (distrikt i Indien), Gujarat, 
5 Jalālpur (ort i Indien, Gujarat), Navsari,

Indonesien 
6 Desa Surat, administrativ by, Jawa Timur,

Thailand 
7 Surat Thani, provins, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Thailandförgreningar